GVA kan verwijzen naar:

 Gazet van Antwerpen, een Vlaamse krant
 GvA Trofee Veldrijden, een competitie binnen het veldrijden die georganiseerd werd door de Gazet van Antwerpen, maar nu een andere naam gekregen heeft
 Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem, voormalige openbaar stadsvervoerbedrijf van Arnhem
 GVA Doornenburg, een voetbalclub uit Doornenburg
 Götaverken Arendal, een voormalige scheepsbouwer
 GVA Consultants, scheepsbouwkundig ingenieursbureau dat voortkwam uit scheepsbouwer Götaverken
 GVA, ATA-luchthavencode van de Luchthaven Genève
 GVA, Gun Violence Archive, een Amerikaanse nonprofit-organisatie, die wapengeweld documenteert